Numele Baia se poate referi la:

 Baia Mare 
 Baia Sprie
 Baia de Aramă
 Baia de Arieș
 Baia de Criș, reședința comunei cu același nume
 Baia de Piatră
 Baia, Arad
 Baia, Suceava reședința comunei cu același nume
 Baia, Tulcea, reședința comunei cu același nume
 Baia Nouă, Mehedinți
 Baia de Fier, Gorj, reședința comunei cu același nume
 Băile Borșa, Maramureș
 Băișoara, reședința comunei cu același nume
 Băiuț, reședința comunei cu același nume
 Chiuzbaia (în magh. Kisbánya, "Baia Mică")
 Județul Baia (interbelic)

Vezi și 
 Băița (dezambiguizare)
 Băile (dezambiguizare)
 Băișoara